1. tisočletje | 2. tisočletje | 3. tisočletje  

9. stoletje | 10. stoletje | 11. stoletje | 12. stoletje | 13. stoletje | 14. stoletje | 15. stoletje 

 Druga stoletja  

Dvanajsto stoletje obsega leta od 1101 do vključno 1200. Pogovorno ga mešamo s stoletjem, ki vsebuje leta od 1100 do 1199.

Desetletja in Leta 

Opomba: leta pred in po dvanajstem stoletju so pisana ležeče.

 
Stoletja